En ornithologie, l'appellation Garrulaxe est un nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de passereaux de la famille des Leiothrichidae appartenant aux genres :
 Garrulax
 Liocichla
 Trochalopteron

Nom d'oiseau ambigu